Первый чемпионат мира по бегу по пересечённой местности прошёл 17 марта 1973 года в городе Варегем (Бельгия) на .

Всего было проведено 3 забега — мужчины, женщины, а также забег юниоров. Также разыгрывались победители в командном первенстве — складывались результаты участников от страны и по сумме наименьшего времени определялись чемпионы.

Результаты

Мужчины 12 км 
Участвовали 156 спортсменов из 18 стран, финишировали 148.

 Спортсмены в скобках не засчитывались в командном зачёте

Женщины 4 км 
Участвовали 75 спортсменок из 12 стран, финишировали 74.

 Спортсменки в скобках не засчитывались в командном зачёте

Юниоры 7 км 
Участвовали 55 спортсменов из 12 стран, финишировали все.

Ссылки 
 Официальный сайт

Март 1973 года
Чемпионат мира по бегу по пересечённой местности
Западная Фландрия